Lakomec může být:

 člověk, jehož jednání určuje lakomství čili lakota

umělecké dílo 
 Lakomec – klasická komedie o pěti dějstvích francouzského dramatika Molièra
 Lakomec (film, 1978) – československý televizní film
 Lakomec (film, 1980) – francouzský komediální film s Louisem de Funèsem v hlavní roli a v režii Jeana Giraulta
 Lakomec (film, 2002) – český televizní film, adaptace Molièrovy divadelní hry Lakomec 
 Lakomec (opera) – opera českého skladatele Jarmila Burghausera z roku 1949 podle Molièrovy komedie Lakomec

Externí odkazy